Spojení písmen G a S může mít různé významy:

GS 
 GS – kód ISO 3166-2 pro Jižní Georgii a Jižní Sandwichovy ostrovy
 Gilbertův syndrom – jedna z dědičných poruch
 Gaudium et Spes – jeden z dokumentů II. vatikánského koncilu
 Citroën GS
 SPZ chorvatského města Gospić
 SPZ černohorského města Gusinje

.gs 
 .gs – internetová doména nejvyššího řádu pro Jižní Georgii a Jižní Sandwichovy ostrovy